MDIL steht für:
 römische Zahlzeichen für 1549
 Bahnhof Dillingen (Donau) (DS100-Code) an der Bahnstrecke Ingolstadt–Neuoffingen

Abkürzung